

Короткі відомості 
За даними Союзу біологічної систематики Японії на 2003 рік.

Список

Таблиця

Примітки

Джерела та література 
 
 Зоологічне товариство Японії 
 Список ссавців України та суміжних країн 
 Пошуковик «Червона книга Японії»
 Всі види диких тварин в Японії. Таблиця класифікації 

Японія

Списки:Біота Японії